Такуба има више значења:

 Такуба (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Такуба (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Такуба (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Такуба (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Такуба (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Такуба (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Такуба (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Такуба (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику